

Patronyme 
Hiromi Takeuchi (1966-), patineuse de vitesse sur piste courte japonaise
Hisayuki Takeuchi, designer et chef cuisinier japonais
Junko Takeuchi (1972-), seiyū japonaise
Jun Takeuchi (1970-), directeur et producteur japonais de jeux vidéo
Mariya Takeuchi (1955-), chanteuse et compositrice japonaise
Minoru Takeuchi (1923-), chercheur et professeur d'université japonais
Naoko Takeuchi (1967-), mangaka japonaise
Riki Takeuchi (1964-), acteur et chanteur japonais
Taku Takeuchi (1987-), sauteur à ski japonais
Tomoka Takeuchi (1983-), snowboardeuse japonaise
Yosuke Takeuchi (1979-), patineur artistique japonais
Yūko Takeuchi (1980-2020), actrice japonaise

Autre 
 Takeuchi un fabricant japonais d'engin de génie civil.
 En mathématiques, la fonction de Takeuchi est une fonction récursive particulière.

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais